Plichon est un patronyme porté notamment par :

 Alain Plichon (1803-1887), homme politique français ;
 Ignace Plichon (1814-1888), avocat homme politique français ;
 Jean Plichon (1863-1936), industriel et homme politique français ;
 Jean-Pierre Plichon (1907-1966), homme politique français ;
 Pierre François Joseph Plichon (1752-1805), homme politique français.

Homonymie de patronyme